Lunik peut correspondre à :
 Lunik, un groupe musical.
 Lunik, une sonde spatiale du programme Luna.
 Luník IX, un quartier de Košice en Slovaquie.